Příjmení Císařovský nosí více osobností:

 Filip Císařovský (* 1997) – český fotbalista
 Josef Císařovský (malíř) (1926–2017) – český malíř, historik umění a vysokoškolský pedagog
 Josef Císařovský (režisér) (* 1952) – český filmový režisér 
 Petr Císařovský (* 1950) – český sochař
 Tomáš Císařovský (* 1962) – český malíř

Podobné příjmení 
 Císař (příjmení)

Česká příjmení